Рочелла водорослеобразная () — реликтовый средиземноморский вид лишайников.

Произрастает в отслойке известняковых и силикатных горных пород, прибрежных скалах, изредка — на коре можжевельника.

Распространён в Западной Европе (Средиземноморье и Британские острова), Западная Азия, Северная и Южная Африка, Северная и Южная Америка, Австралия, в Крыму.

Источники 
 Червона книга України 2009 (ІІІ вид.), HTML

Артониомицеты